3. Liga 2019/20 bzw. Dritte Liga 2019/20 steht für:

 3. Fußball-Liga 2019/20
 3. Liga (Handball) 2019/20
 3. Liga Frauen (Handball) 2019/20
 Dritte Volleyball-Liga 2019/20 (Frauen)
 Dritte Volleyball-Liga 2019/20 (Männer)